R1, R-1, R.I ou R01 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 AEG R.I, un bombardier allemand ;
 BAP Islay (R-1), un sous-marin de la Marine péruvienne ;
 Beriev R-1, un hydravion soviétique ;
 Hawker Siddeley Nimrod R1, un avion de renseignement électromagnétique britannique ;
 HMS R1, un sous-marin de la Royal Navy ;
 Linke-Hofmann R.I, un bombardier allemand ;
 R-1, un missile soviétique, copie du V2 allemand ;
 Rheintochter R1, la première version d'un missile sol-air allemand développé durant la Seconde Guerre mondiale ;
 Shadow R1, un avion de reconnaissance britannique.

Jeux 
 R2, une touche sur les manettes des consoles PlayStation.

Sciences 
Chimie
 La phrase de risque: Explosif à l'état sec, sur les étiquettes de produits chimiques.

Médecine
 Classe ATC R01, sous-groupe thérapeutique de la classification ATC ;
 Souffles et autres bruits cardiaques (R01) d'après le classification internationale des maladies.

Zoologie
 R1,  première division de la nervure radiale dans le système Comstock-Needham de nommage des nervures des ailes des insectes.

Sports 
Randonnée
 Sentier de grande randonnée R1, sur l'île de La Réunion.

Sport automobile
 Jaguar R1, une Formule 1 de l’écurie Jaguar Racing.

Transports 
Aviation
 Gee Bee R-1, un avion de course américain.

 Automobile 
 Subaru R1, un modèle du constructeur japonais Subaru.

Routes et autoroutes
  Ring belge R1, périphérique  d'Anvers ;
  Autoroute espagnole R-1 reliant Madrid à El Molar ;
  Route slovaque R1 reliant Trnava à Ružomberok.

Moto
 Yamaha YZF-R1, une motocyclette sportive du constructeur japonais Yamaha.

Signalisation
 Feux de balisage et d'alerte R1 en France.

Transport en commun
  Ligne R1 des Rodalia de Barcelone, une ligne de train de banlieue de Barcelone.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres